Bona Bourbonská ( Bonne de Bourbon; 1341 –1402/1403 Mâcon) byla savojská hraběnka a regentka po dobu nezletilosti svého syna i vnuka.

Narodila se jako jedna z mnoha dcer bourbonského vévodského páru a roku 1355 byla provdána za mladého savojského hraběte Amadea. Ten byl současníky nazýván Zelený hrabě na památku turnajů, kde se i s doprovodem objevoval zásadně v ošacení zelené barvy. Bojovnému a nádherymilovnému hraběti povila Bona čtyři děti, z nichž se dospělosti dožil pouze syn Amadeus. Roku 1383 ovdověla a stala se regentkou nezletilého syna a po jeho předčasné smrti po nehodě na lovu roku 1391 i vnuka. Synova závěť, jež stanovila regentkou matku místo manželky vyvolala mezi oběma ženami spor, který diplomaticky uhladil Enguerrand z Coucy a Guy z Tremoille.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Ženy
Bourboni
Savojské hraběnky
Regentky
Narození v roce 1341
Úmrtí v 15. století
Úmrtí 19. ledna